Wild Thing ist der Name mehrerer Achterbahnen:

 Wild Thing (Lake Winnepesaukah), siehe Wilde Maus
 Wild Thing (Valleyfair)
 Wild Thing (Wild Waves Theme Park)

Wild Thing ist auch der Titel mehrerer Musikstücke, darunter:

 Wild Thing (Lied)
 Wild Thing (Tone-Lōc-Lied)

Wild Thing ist der Titel mehrerer Filme:

 Wild Thing (Film) von 1987, Regie Max Reid, ist auch unter dem Namen „Asphalt Kid“ erschienen.

siehe auch: Wild Things